Allerslev Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Allerslev Kirke (Lejre Kommune), Allerslev Sogn, Lejre Kommune
 Allerslev Kirke (Vordingborg Kommune), Allerslev Sogn, Vordingborg Kommune